Albreht Habsburški je bilo ime več oseb:
 Albreht I. Habsburški
 Albreht II. Avstrijski
 Albreht II. Nemški
 Albreht III. Habsburški
 Albreht IV. Habsburški